Damon steht für:

 Damon von Athen, antiker griechischer Musikwissenschaftler
 Damon von Syrakus, antiker Pythagoreer, siehe Damon und Phintias
 Damon (Vorname), männlicher Vorname
 Damon Records, US-amerikanisches Plattenlabel

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Damon (Illinois)
 Damon (Michigan)
 Damon (Oklahoma)
 Damon (Tennessee)
 Damon (Texas)
 Damon (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Damon Hall, in Hartland, Vermont, ID-Nr. 88000654
 Damon House, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 85001030
 Damon Mill, in Concord, Massachusetts, ID-Nr. 79000360

Damon ist der Familienname folgender Personen:
 Arwa Damon (* 1977), US-amerikanische Journalistin
 Babben Enger-Damon (* 1939), norwegische Skilangläuferin
 Benoît Damon (* 1960), Schweizer Schriftsteller
 Betsy Damon (* 1940), US-amerikanische Aktivistin und Künstlerin
 Derek Damon (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Gabriel Damon (* 1976), US-amerikanischer Filmschauspieler und Filmproduzent
 Grey Damon (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Jace Damon, US-amerikanischer Schauspieler
 Jerome Damon (* 1972), südafrikanischer Fußballschiedsrichter
 Johnny Damon (* 1973), US-amerikanischer Baseballspieler
 Karol Damon (* 1969), US-amerikanische Hochspringerin 
 Larry Damon (* 1933), US-amerikanischer Skilangläufer, Biathlet und Leichtathlet
 Mark Damon (* 1933), US-amerikanischer Schauspieler
 Matt Damon (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Stuart Damon (1937–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 William Damon (* 1944), US-amerikanischer Bildungsforscher
 Yvonne Damon, Schweizer Basketballspielerin

Siehe auch:
 Damone
 Dämon (Begriffsklärung)
 Daemon (Begriffsklärung)
 Daimon (Begriffsklärung)
 Demon (Begriffsklärung)